Stawnica ist ein polnischer Ortsname:
 Stawnica (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Oberteich, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Stawnica (Złotów), Dorf im Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen, bis 1945: Stewnitz, Kreis Flatow, Brandenburg/Pommern